Vrbnica est un toponyme qui peut désigner :

Localités 
en Bosnie-Herzégovine
Vrbnica, une localité située dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
au Kosovo
Vermicë/Vrbnica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Prizren/Prizren, district de Prizren ; 
Vërbnicë/Vrbnica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
en Serbie
Vrbnica, un village situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina ;
Vrbnica, un village situé dans la municipalité de Malo Crniće, district de Braničevo ;
Vrbnica, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
Mala Vrbnica, un village situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
Mala Vrbnica, un village situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.
en Slovaquie
 Vrbnica,est un village du district de Michalovce en Slovaquie.

Rivière 
 la Vrbnica, une petite rivière du Monténégro qui fait partie du bassin versant de la mer Noire.